Le nom Van Marcke provient du toponyme Marke ou Maarke.

Variantes:
Marke
Van Marck
Van Marcq, Van Marque
Van Marcken, Van Maerken, Van Maercken, Van Maerche

Patronyme

Marke 
Lize Marke, chanteuse belge flamande.

Van Marcke 
Charles van Marcke (1773-1830) est un peintre belge, spécialisé dans la peinture sur porcelaine.
Jean-Baptiste Jules van Marcke (1797-1848) est un peintre belge ; son épouse Julie Palmyre Robert (1801-1875) est également peintre.
Émile van Marcke ou Émile van Marcke de Lummen (1827-1890) est un peintre français.
Jean van Marcke de Lummen (1875-1918) est un peintre français.
Charles van Marcke de Lummen (1843-1928) est homme politique libéral belge wallon.
Joseph van Marcke (1806-1885) est un peintre et photographe belge ; après le décès de son frère aîné, il épouse sa veuve, Julie Palmyre Robert (1801-1875).
Xavier van Marcke (1808-1878) est un photographe belge.
Édouard van Marcke (1815-1884) est un peintre belge.
Léonie Mottart-van Marcke (1862-1936) est une peintre belge.
Ronny Van Marcke (1947-) est un ancien coureur cycliste professionnel belge .

Patronyme flamand